Kröger může být:

příjmení osob
 Meike Kröger – německá sportovkyně-atletka

jiný význam
 Tonio Kröger – literární dílo, novela Thomase Manna